The Hoyden – cortometraggio del 1911 diretto da Harry Solter
The Hoyden – cortometraggio del 1916 diretto da David Smith
The Hoyden – cortometraggio del 1998 diretto da Guy Maddin